A categoria até 58 kg masculino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada em 19 de julho no Centro Esportivo Mississauga, em Mississauga.

Calendário 
Horário local (UTC-4).
{| class="wikitable"
! Data
! Horário
! Fase
|-
|19 de julho || 14:05  || Oitavas de final
|-
|19 de julho || 15:50  || Quartas de final
|-
|19 de julho || 17:20  || Semifinal 
|-
|19 de julho || 20:20  || Repescagem 
|-
|19 de julho || 20:50  || Disputa pelo bronze
|-style=background:lemonchiffon
|19 de julho|| 20:50  || Final
|}

 Medalhistas 

 Resultados 

 Chave 

LegendaDSQ''' — Desqualificado

Repescagem

Eventos do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2015